Popa kan avse:
  FC PoPa – en fotbollsförening i Björneborg, se Porin Palloilijat
 Popa (djur) – ett släkte av bönsyrsor
 Popa (udde), udde i Antarktis.